SK Luzern steht für folgende Sportvereine:

 Schachklub Luzern, Schachverein
 Schwimmklub Luzern, Schwimm- und Wasserballverein